Спортивный комплекс «Динамо» (Спортивный клуб «Динамо») — конструктивистское здание в Центральном районе Новосибирска, расположенное вдоль Октябрьской магистрали. Построен в 1933 году архитекторами С. П. Тургеневым, Б. А. Гордеевым и Н. В. Никитиным. Памятник архитектуры регионального значения.

Описание 
При выборе местоположения и ориентации здания учитывалось будущая Октябрьской магистраль, предусмотренная в генеральном плане Новосибирска 1927 года. В итоге спортивный комплекс стал первым сооружением, которое обозначило направление запроектированной улицы.

Первоначально здание комплекса состояло из двух объёмов, примыкавших друг к другу под углом 90°. Двух- и трехэтажный прямоугольный корпус с цокольным этажом с юго-западного фасада был соединён с одноэтажным игровым залом арочной конструкции, в подвале которого располагался 50-метровый тир. Однако 22 июля 1989 года зал был полностью уничтожен пожаром.

Комплекс состоит из железобетонного каркаса, сочетающегося с кирпичными стенами.

Главный северо-восточный фасад асимметричен, его правое крыло более низкое.

В центре главного фасада расположена лестничная клетка с вертикальным витражом. Лестничная клетка юго-восточной торцевой стены оформлена эркером со щелевидными горизонтальными окнами.

Между первым и вторым этажами находятся балкон-галерея и подчёркивающие ряд окон второго этажа горизонтальные пояски.

Разные по величине оконные проёмы ритмически чередуются по этажам и соответствуют объёму помещений.

Габариты — 60,3 × 17,0 м.

Современное состояние 
В 2014 году ГАУ НСО «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области» разработал проект реконструкции комплекса. 
Восстановление конструктивистского зала «Динамо», уничтоженного пожаром в 1989 году, началось в 2015 году.

См. также 
 Дом-комбинат НКВД на Серебренниковская улице, 16
 Дом-комбинат НКВД на Серебренниковская улице, 23
 Жилой комплекс «Динамо»

Примечания

Литература 
 
Центральный район Новосибирска
Новосибирский конструктивизм
Спортивные сооружения Новосибирска
Здания и сооружения Новосибирска
Здания и сооружения, построенные в 1933 году в России